

Toponyme
 Bazna est une commune de Roumanie

Personne
 Elyesa Bazna était un espion employé par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.